

Geografia
 Hoogvliet – stadsdeel di Rotterdam

Persone
 Nicolaas Hoogvliet – teologo olandese

Altro
 Hoogvliet – stazione della metropolitana di Rotterdam
 Hoogvliet – famiglia olandese
 Hoogvliet – catena di supermercati olandesi